Jméno a příjmení Josef Polák nebo Jozef Polák má více známých nositelů:

 Josef Polák (botanik) (1844–1899) – český zahradník a botanik působící v Západní Austrálii
 Josef Polák (1886–1945) – český právník, muzejník a památkář, zavražděný v Osvětimi
 Jozef Polák (* 1925) – slovenský politik, tajemník Strany slovenské obrody, poslanec FS a SNR za normalizace